УТС — управляемый термоядерный синтез
 УТС — учебно-тренировочный самолёт
 УТС — учебно-тренировочный сбор
 УТС — учебно-тренировочная станция
 УТС — утрата товарной стоимости (автомобиля)
 УТС — уникальное транспортное средство
 УТС — унифицированная технологическая секция
 УТС — учебно-тренировочное судно
 УТС — управление в технических системах
 УТС - утилизация тепловых систем